Аэро (от , аэрос, воздух) — общепринятый корень в терминах, связанных с воздухом, воздухоплаванием.

 Windows Aero — графический пользовательский интерфейс в операционных системах Microsoft Windows Vista и Windows 7.
 Эрё () — остров в Балтийском море, принадлежащий Дании.
 .aero — общий домен верхнего уровня для авиатранспортных компаний
 AERO — альбом Жана-Мишеля Жарра 2004 года.
 Aero Vodochody a.s. (часто просто «Аэро») — чешский (чехословацкий) производитель самолётов (в частности, Aero L-29 Delfin, Aero L-39 Albatros).
 Aero — марка автомобилей, производившихся компанией Aero Vodochody в 1929—1951 гг.
 Аэро НТ-54 — художественный фильм Николая Петрова, фантастический детектив по сценарию Николая Суровцева.

Примечания